papierówka – rodzaj drewna przeznaczony do produkcji papieru
 papierówka – wczesna odmiana jabłoni
 papierówka – brusonecja, krzew z rodziny morwowatych